Cranesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cranesville (New York)
 Cranesville (Pennsylvania)
 Cranesville (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cranesville Historic District, in Dalton, Massachusetts, ID-Nr. 05001208